«Беерсхот» — название ряда бельгийских футбольных клубов.
 «Беерсхот» (K. Beerschot VAC)[fr] — Антверпен, основан в 1899 году.
 «Беерсхот» (K. Beerschot A.C.) — Антверпен, основан в 1999 году путём объединения футбольных клубов «Экерен» (KFC Germinal Ekeren, основан в 1920 году) и «Беерсхот».
 «Беерсхот» — прежнее название женского футбольного клуба «» (2010 — GBA-Kontich FC, 2011 — Beerschot AD, 2012 — K. Beerschot AC), входил в структуру «Беерсхота».
 «Беерсхот Вилрейк» (K Beerschot VA)[fr] — Антверпен, основан после банкротства «Беерсхота».